Listă de romane fantastice se poate referi la

 Listă de romane fantastice (A–H)
 Listă de romane fantastice (I–R)
 Listă de romane fantastice (S–Z)

 *
 Listă